Сказ — гостре інфекційне захворювання ссавців і людини, що спричинюється вірусом і передається слиною хворої тварини — собаки, кішки тощо;
 Сказ — надзвичайний ступінь роздратування, гніву; несамовитість.
 Сказ — уснопоетичний жанр російського фольклору, стилізований під монолог; близький до спогаду чи мемуарів наратив про сучасність чи недалеке минуле, позбавлений ознак фантастики

Примітки